Кубок Интертото 2005 — 11-й розыгрыш Кубка Интертото под эгидой УЕФА. Турнир включал пять раундов, определивших трёх участников первого раунда Кубка УЕФА. Ими в итоге стали французские «Ланс» и «Марсель», а также немецкий «Гамбург».

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 18-19 июня, ответные — 25-26 июня 2005 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 2-3 июля, ответные — 9-10 июля 2005 года.

п — Победитель определён по результатам послематчевых пенальти.

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 
Первые матчи состоялись 16-17 июля, ответные — 23-24 июля 2005 года.

вг — Победитель определён по количеству забитых на выезде голов.

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 27 июля, ответные — 3 августа 2005 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Финалы 
Решающие матчи прошли 9 и 23 августа 2005 года.

Первые матчи

Ответные матчи 

Ланс, Олимпик Марсель и Гамбург вышли в Первый круг Кубка УЕФА.

См. также 
 Кубок УЕФА 2005/2006
 Лига чемпионов УЕФА 2005/2006

Ссылки 
Информация о кубке на официальном сайте УЕФА

Кубок Интертото
Футбол в Европе в 2005 году